Богачёвка — топоним в России:

 Богачевка — посёлок в Жуковском районе Брянской области.
 Богачёвка — село в Красноперекопском районе Крыма.
 Богачёвка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Богачёвка — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Богачёвка — река на Камчатке.